Boomer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boomer Township (Iowa)
 Boomer Township (North Carolina)